Исажон Султон (Султонов, Исажон Абдураимович) (, село Авазбой, Риштан, Ферганская область, Узбекская ССР) — писатель. Народный писатель Узбекистана (2021), Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан (2014).

Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета (1990). Первая повесть — «Мольба» вышла в 1990 году (изд. «Чулпон», Ташкент). В 1996 году был принят в Союз писателей Узбекистана. Рассказы Исажона Султона были опубликованы в различных литературно-художественных изданиях, таких как «Звезда Востока», «Дружба народов», «Интеллигент. Санкт-Петербург» (Россия), «Русское поле» (Молдова), «Лексикон» (США), «Kurgan Edebiyat» (Турция) и др. В 2010 художественно-литературным журналом Союза писателей Узбекистана «Звезда Востока» опубликован роман «Вечный скиталец». Роман «Озод» («Свободный») был удостоен наградой Союза писателей Узбекистана (2012). Рассказы «Лунный родник» и «Чаша на воде» вошли в «Антологию узбекского рассказа XX-века». Изданные книги: «Муножот» («Мольба», 1990), «Бокий дарбадар» («Вечный странник», 2010), «Озод» («Свободный», 2012), «Боги Эрам» («Ирамский сад», 2015), "Танланган асарлар" ("Избранные произведения" в двух томах, 2017), "Хазрати Хизр изидан" ("По следам святого Хизра", 2018), "Бильге Каган" (2019), "Алишер Навои" (2021).

Живёт в Ташкенте.

Библиография 
 Исажон, Султон. «Мольба» («Муножот»). повесть и рассказы, изд. «Чулпон», 1990
 Исажон, Султон. «Лунный родник» («Ойдинбулок»). роман и рассказы, изд. им. Г. Гуляма, 1995
 Исажон, Султон. «Вечный скиталец» («Бокий дарбадар»). роман и рассказы, изд. «Узбекистан», 2011 (ISBN 978-9943-01-654-5)
 Исажон, Султон. «Свободный» («Озод»). роман и рассказы, изд. «Шарк», 2012 (ISBN 978-9943-00-899-1)
 Исажон, Султон. «Ирамский сад» («Боги Эрам»), повесть и рассказы, изд. «Шарк», 2015. (ISBN 978-9943-26-156-3)
 İsajon Sulton. «İrem Bağı», Seçme Hikayeler. "Baygenç Yayınları", 2015, Турция. (ISBN 978-605-84572-9-4)
 Исажон, Султон. «Избранные произведения», в двух томах («Танланган асарлар»), романы, повести и рассказы, изд. им. Г. Гуляма, 2017.  (ISBN 978-9943-03-977-3)
Исажон Султон, «По следам святого аль-Хизра» («Хазрати Хизр изидан»), роман, повесть и рассказы, изд. им. Г. Гуляма, 2018.  (ISBN 978-9943-5015-6-0)
Исажон Султон. "Генетик", романы, рассказы, изд-во "Янги аср авлоди", 2018. (ISBN 978-9943-20-511-6)
Isajon Sulton. "The Eternal Wanderer", ("Бокий дарбадар"), novel, translated by Christopher James Fort, Mazda Publishers, California/USA, 2019. (ISBN 978-156-85933-8-8)
Исажон Султон. "Алишер Навоий", роман, изд-во "Адабиёт", 2021. (ISBN 97899436957-3-3).
Isajon Sulton. "Yufka Yürekli Ana", повесть, изд-во "Berıkan", Анкара/Турция, 2021. (ISBN 978-625-7254-96-0).
Исажон Султон. "Кроткая" ("Маъсума"), роман, изд-во "Адабиёт", 2022. (ISBN 978-9943-6957-3-3).
Исажон Султон. "Бильге Каган" ("Билга Хокон"), роман, изд-во "Factor books", 2022. (ISBN 978-9943-8118-8-1).

Электронные ресурсы 
 Исажон, Султон. «Рыба». журнал «Дружба народов», № 9, 2012 (Россия)
 Исажон, Султон. «Рыба». Международный конкурс чикагского журнала «Лексикон», № 6, 2011, 3-ое место (США)
 Исажон, Султон. Рассказы. 
 ВикипедиЯ. «Агасфер» (еще: разделы «Вечный скиталец», «Вечный жид»), подраздел «Литература, XXI век». О романе узбекского писателя Исажон Султон
 Исажон, Султон. «Чаша на воде», рассказ. [Литературный журнал «Русское поле», № 4, 2012], Молдова.
 Исажон, Султон. «Странники», рассказ. Литературная газета «Интеллигент Санкт-Петербург», № 2, 2013, Россия
 Исажон, Султон. «Небесный сад», рассказ. Литературная газета «Интеллигент Санкт-Петербург», № 1, 2014, Россия
 Исажон, Султон. «Korkuluk», рассказ. Литературный журнал «Kurgan Edebiyat», № 3, 2014, Турция.
 Исажон, Султон. «İrem Bahçesi», рассказ. Литературный журнал «Kurgan Edebiyat», № 1, 2015, Турция.
Исажон Султон. «Sofya», рассказ, литературный журнал "Edebice", №14, 2018. Турция.
Исажон Султон, "Ayriliq", рассказ (на азербайджанском языке), 13.06.2019, https://525.az/site/?name=xeber&news_id=122095#gsc.tab=0
Исажон Султон. "Мы явились с планеты по имени Рай", беседа с С. Янышевым, ИА "Fergana News", 6.01.2020, https://fergana.agency/articles/113857/

Литературная критика, ссылки 
 Саодат Камилова, доктор филологических наук, доцент. «Некоторые тенденции развития узбекского рассказа в период независимости» // литературно-художественный журнал «Звезда Востока». — 2011, № 3—4.
Christopher Fort, PhD, университет Мичиган, США. «Адиб доимий изланишда» (на узбекском языке, перевод), газета "Литература и искусство Узбекистана" ("Узбекистон адабиёти ва санъати"), — 2018, № 32-33.
Victoria Cáceres, Buenos Aires, The Road to Uzbekistan, https://www.academia.edu/12894229/The_road_to_Uzbekistan

Примечания 

Писатели Узбекистана